Les eleccions legislatives neerlandeses de 2012 se celebraren el 12 de setembre de 2012, per a renovar els 150 membres de la Tweede Kamer mitjançant un sistema de llista de partit per representació proporcional. Van ser la conseqüència de la caiguda del govern Rutte el 23 d'abril de 2012, que va ser deguda al fet que el CDA i el VVD no van aconseguir arribar a un accord amb el PVV (que recolzava la seva coalició) per implementar noves mesures per reduir al dèficit fiscal.

Resultats

Referències 

Eleccions dels Països Baixos